Похилевич — фамилия. Известные носители:

 Похилевич, Дмитрий Леонидович (1897—1974) — советский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Похилевич, Лаврентий Иванович (1816—1893) — русский и украинский священнослужитель, историк и краевед.